Debt – film del 1910 diretto da Harry Solter
Debt – programma televisivo statunitense

Pagine correlate 
The Debt